Schnittbildentfernungsmesser bezeichnet ein optisches Gerät

 im Militär, siehe Koinzidenzentfernungsmesser #Schnittbildentfernungsmesser
 in der Fotografie, siehe Entfernungsmesser (Kamera) #Gekoppelte Entfernungsmesser

Siehe auch:
 Schnittbildindikator